Kolbotn Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 1916. Sua sede fica em Kolbotn.

Ligações externas
 Site oficial

Clubes de futebol fundados em 1916
Clubes de futebol da Noruega

de:Kolbotn IL
no:Kolbotn Idrettslag